Чёрный медведь может обозначать:

 Чёрный медведь, он же барибал () млекопитающее семейства медвежьих.
 Чёрный Медведь Бозин, он же Цате Конгиа (1921—1980) американский художник и скульптор индейского происхождения.
 «Чёрный медведь» финская сеть ресторанов, существовавшая в 1930-х 1940-х годах.